Águia-imperial-ibérica
 Águia-imperial-oriental
 Águia Imperial (escola de samba)

Desambiguações de espécies
Desambiguações de carnaval